Maxen steht für:

 Maxen, Ortsteil der Gemeinde Müglitztal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 ein nach diesem Ort benanntes meißnisches Adelsgeschlecht, siehe Maxen (Adelsgeschlecht)
 ein Würfelspiel, siehe Schocken

Personen:
 Viktor von Carlowitz-Maxen (1809–1856), deutscher Heraldiker und Genealoge
 Jakob Maxen († 1886), welfentreuer Rechtsgelehrter in Göttingen
 Wilhelm Maxen (1867–1946), katholischer Priester und Zentrumspolitiker

Siehe auch:
 Carlowitz-Maxen
 Gefecht von Maxen